Kola peut désigner :

Toponymes 

en Bosnie-Herzégovine :
Kola, localité située sur le territoire de la Ville de Banja Luka et dans la République serbe de Bosnie.
Kola, village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
au Cameroun :
Kola, village du Nord Cameroun, dans la commune de Guider.
Kola (mission), village du Cameroun dans la Région du Littoral et la commune de Manjo.
 Kola Songo, village du Cameroun dans la Région du Littoral et la commune de Manjo.
 au Canada :
 Kola, communauté non incorporée du Manitoba.
au Mali :
Kola, commune du Mali.
en Russie :
la péninsule de Kola, péninsule appartenant à la Russie.
la Kola, fleuve côtier de Russie, dans la péninsule de Kola.
Kola, ville de Russie située dans la péninsule de Kola.

Patronymes 

Caroline Kola (née en 1966), athlète kényane
Bledar Kola (né en 1972), footballeur albanais.

Autres 
 la noix de kola, fruit utilisé autrefois dans la préparation des colas.
 deux plantes dont le nom commercial est  :
 Buchholzia coriacea, parfois désignée comme .
 Centella asiatica.
 Garcinia kola, une espèce de plante à fleurs d'Afrique

 le peuple Kola (en khmer : កុឡា), présent dans l'ouest du Cambodge (province de Battambang, province de Pouthisat) et ville de Pailin, est originaire du Myanmar et parle un dialecte proche de la langue de l'ethnie Shan.

Voir aussi